Везолек () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Везолек, Иоганн (1907-1968) — член разведывательной сети "Красная капелла", писатель.
 Везолек, Фрида (1887-1943) — коммунистка, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».